Позві́зд Володи́мирович (; 988 — 1015 (?)) — руський князь Волинський, з династії Рюриковичів. Син великого київського князя Володимира Святого. Молодший брат Ярослава Мудрого.Мав маєтності на Волині, був скоріш усього управителем, за дорученням батька у 1009-1016 рр.

Біографія 
За припущенням Леонтія Войтовича Позвізд народився не пізніше 988 року. Про це свідчить його язичницьке слов'янське ім'я. В «Повісті временних літ» княжич згадується лише у переліку синів Володимира, без зазначення уділу. Згідно з пізнішим Густинським літописом він мав володіння на Волині. 

Микола Баумгартен ототожнював з Позвіздом невідомого руського князя Хрисохіра. Він будував своє припущення на повідомленні візантійських хроністів Іоанна Скілиці та Микити Хоніата. Зокрема, вони розповідали, що під час усобиці по смерті Володимира до Візантійської імперії прибув загін із 800 вояків на чолі з князем Хрисохіром (Золоторуким), родичем покійного. Цей князь намагався найнятися візантійцям на службу, а після провалу переговорів вдерся до острова Абідос і розбив пропонтидського стратига. Згодом Хрисохір дійшов до острова Лемнос, де був оточений візантійським флотом, і, відмовившись капітулювати, загинув з більшістю свого війська. Питання ототожнення Позвізда з Хрисохіром залишається відкритим.

Час смерті Позвізда невідомий. Дата 1015 рік є приблизною.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: невідома.
 Брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела та література 
 Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия IX–XIV вв. — Москва, 1978.
 Древняя Русь в свете зарубежных источников  / под ред. Е. А. Мельниковой. — Москва: Логос, 1999. ISBN 5-88439-088-2

Посилання 

Неідентифіковані Рюриковичі
Волинські князі
Володимировичі